Pectorale fascie er et tyndt lag, der dækker overflade af pectoralis major, og sendere mange forlængelser mellem dets fascikler: den hæfter, på den midterste linje, mod fronten af sternum; øverst på kravebenet; lateralt og nederst sammenhængende med fascien på skulder, armhule og thorax.

Referencer 

Muskelsystemet